Correcaminos puede referirse a:

 El mote del club de Fútbol soccer de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que juega en el Ascenso Mx de la Liga Mexicana;
 Personaje de dibujos animados llamado El Coyote y el Correcaminos;
 Correcaminos grande, nombre común del ave Geococcyx californianus, conocida como "Correcaminos" base del personaje del dibujo animado del mismo nombre;
 Correcaminos (T. fuscus), uno de los nombres comunes del ave Teledromas fuscus en Argentina;
 Correcaminos (G. cunicularia), uno e los nombres comunes del ave Geositta cunicularia en Argentina y Uruguay.